Scream (englisch „Schrei“) steht für:

 Scream – Schrei!, US-amerikanischer Horrorfilm (1996)
 Scream (Franchise), US-amerikanische Horrorfilm-Reihe
 Scream (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2015)
 Scream (Band), US-amerikanische Punkband
 Scream (Heide-Park), Freifallturm im Heide Park Resort
 Scream (Six Flags Magic Mountain), Achterbahn im Freizeitpark Six Flags Magic Mountain
 Scream (Michael-Jackson-Album), Album von Michael Jackson (2017)
 Scream (Ozzy-Osbourne-Album), Album von Ozzy Osbourne (2010)
 Scream, Singleauskopplung des Albums Shock Value von Timbaland (2008), siehe Shock Value #Scream
 Scream (Michael-Jackson-Lied), Song von Michael Jackson (1995)
 Scream (Sergei-Lasarew-Lied), russischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019
 Scream, ein Alternativtitel von Ein Kind zu töten…, spanischer Horrorfilm (1976)

The Scream steht für:
 The Scream (Album), Album von Siouxsie and the Banshees (1978)
 The Scream (Band), US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Screamo, musikalischer Stil